

Великий Лог — хутір, Аксайський район, Ростовська область
 Великий Лог — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Великий Лог — селище, Крутіхинський район, Алтайський край

Великий Лог — селище міського типу, Сорокинський район, Луганська область